Csatari ist der Name von

 Larissa Csatari (* 1989), Schweizer Judoka

siehe auch
 Csatári